Antonio Del Grande – architetto italiano
 Gabriele Del Grande – blogger, giornalista e regista italiano
 Natale Del Grande – militare e patriota italiano